Ashleigh Ball (née en 1983), actrice et musicienne canadienne
Ashleigh Ball (née en 1986), joueuse de hockey sur gazon britannique